Дивізія А 1994—1995 — 77-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул втретє поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Петролул взяв участь у Кубку кубків 1995—1996 як переможець Кубку Румунії 1994—1995.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 червня 1995

|}

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1994—1995
Румунія
Румунія
1994 у румунському спорті
1995 у румунському спорті